Вэлень (, Валены) — село в Кагульском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 6 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Вэлень проживает 3021 человек (1476 мужчин, 1545 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Водэ, Георгий Дмитриевич (1934—2007) — молдавский кинорежиссёр.
 Ненчев, Теодор (1913—1944) — молдавский поэт.

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района